Malicia puede referirse a:
Malicia, actitud que denota maldad, sutileza o la sospecha.
Malicia, serie de televisión argentina estrenada en 2015.
Malicia, banda de thrash metal formada en Argentina en 1995.
Malicia, telenovela peruana producida por Luis Llosa e Iguana Producciones.
Malicia Do'Urden, personaje de ficción.
Malicia, película italiana de 1973 dirigida por Salvatore Samperi.
Malice, película estadounidense de 1993 dirigida por Harold Becker, titulada "Malicia" en España.
Ausencia de malicia, película estadounidense de 1981 dirigida por Sydney Pollack.
Francisco Grimaldi, Fracesco il Malizia "el malicioso".
Malicia sanitaria, actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas o rehabilitadoras de dudosa utilidad para el individuo o la sociedad.
Doctrina de la real malicia, teoría que se utiliza para los casos de calumnias o injurias publicadas por cualquier medio de difusión masiva.
Casas a la malicia, una forma de construcción propia de Madrid de la edad moderna, de los siglos XVI al XVIII.
Software malicioso, tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario.